Reef Blower (La aspiradora, en Hispanoamérica y en España: Limpia arrecifes) es un episodio de la serie animada Bob Esponja. El episodio de la zona "B" del primer episodio. Salió por primera vez en televisión el 1 de mayo de 1998. En el episodio ningún personaje habla por completo, pero hacen señas.

Sinopsis 
Calamardo sale de su casa y se asegura que su patio esté limpio, pero una minúscula concha de abanico lo malogra todo. Él ve el patio de Bob Esponja y ve que está muy limpio. Calamardo arroja la concha al patio de este otro. Después, Bob Esponja sale de su casa y ve que la concha está en su patio. Para este no es un serio problema, porque tiene su aspiradora y lo puede hacer en un segundo. Pero termina en un gran lío, molestando a Calamardo. 

Finalmente, Calamardo termina enterrado en unos montículos de arena, mismos que provocó Bob Esponja con su aspiradora y en la nariz de Calamardo termina cayendo la concha.

Elenco
 Bob Esponja: (No hay voz) 
 Calamardo Tentáculos: (No hay voz)

Referencias

Enlaces externos 
 Episodio completo en Hispanoamérica

Episodios de la primera temporada de Bob Esponja
Episodios de televisión de 1999